XII Островные игры прошли на острове Родос (Греция) с 30 июня по 6 июля. В них приняли участие около 3000 спортсменов из 25 сборных.

Виды спорта 
Медали разыгрывались в 15 видах спорта:

 Атлетика
 Баскетбол
 Велоспорт
 Виндсёрфинг
 Волейбол

 Гольф
 Дзюдо
 Настольный теннис
 Парусный спорт
 Плавание

 Стрельба
 Стрельба из лука
 Триатлон
 Теннис
 Футбол

Участники и медали

Ссылки 
 Официальный сайт игр 2007
 Результаты по видам спорта всех Островных игр на islandgames.net

Островные игры